Podemos (Brasil) — partido político
 Podemos (Espanha) — partido político
 Poder Democrático Social — partido político boliviano de centro-direita
 Juntos Podemos Más — coalizão política chilena de esquerda
 Pela Democracia Social — partido político venezuelano de centro-esquerda
 Unidos Podemos — coalizão eleitoral espanhola

Desambiguação